Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Emilio Sánchez 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (primo turno)
 Emilio Sánchez (finale)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Horst Skoff (quarti di finale)

 Paolo Canè (semifinali)
 Assente
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Karel Nováček (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1989